Die I liga (Schach) 1971 war die zweite Austragung der I liga und die 27. Polnische Mannschaftsmeisterschaft im Schach. Polnischer Mannschaftsmeister wurde die Mannschaft von MKS Start Lublin, die zwar weniger Brettpunkte erreichte als der Vizemeister WKSz Legion Warszawa, sich aber durch die Zusatzpunkte aus der Jugendmannschaftsmeisterschaft an die Spitze setzte. Der Titelverteidiger KS Maraton Warszawa kam nicht über den sechsten Platz hinaus. Aus der II liga waren KS Anilana Łódź und FKS Avia Świdnik aufgestiegen. Beide Aufsteiger erreichten den Klassenerhalt, während KKS Lech Poznań und GKS Dąb Katowice absteigen mussten.

Zu den Mannschaftskadern siehe Mannschaftskader der I liga (Schach) 1971.

Modus 

Die zwölf Mannschaften spielten ein einfaches Rundenturnier an acht Brettern, dabei musste am siebten Brett ein Jugendlicher und am achten Brett eine Frau aufgestellt werden. Die beiden Letzten stiegen in die II liga ab und wurden durch die Sieger der beiden Staffeln der II liga ersetzt. Über die Platzierung entschied zunächst die Summe der Zusatzpunkte aus der polnischen Jugendmannschaftsmeisterschaft (6 Punkte für den ersten Platz, je ein halber Punkt weniger für die folgenden Plätze) und der Anzahl der Brettpunkte (ein Punkt für einen Sieg, ein halber Punkt für ein Remis, kein Punkt für eine Niederlage), danach die Anzahl der Brettpunkte und anschließend die Anzahl der Mannschaftspunkte (zwei Punkte für einen Sieg, ein Punkt für ein Unentschieden, kein Punkt für eine Niederlage).

Termin und Spielort 

Das Turnier wurde vom 17. bis 24. Oktober im Dom ZS Start in Wisła gespielt.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)
 Übersicht bei szachypolskie.pl (polnisch)

Sportveranstaltung in Polen
I liga (Schach)
Schachveranstaltung 1971